Kreis Steinburg, een Kreis in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Steinburg (Finneland), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Steinburg (Stormarn), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein